Hallel, von hebräisch  (halal = lobsingen, in Jubel ausbrechen), steht für:

 Hallel, Gruppen von Lobpsalmen im jüdischen Psalmenbuch
 Ägyptisches Hallel, auch Pessach-Hallel oder Hallel (Ps 113-118) 
 Großes Hallel, Psalm 136 (oder auch Ps 135-136) 
 Kleines Hallel, auch Schluss-Hallel oder Tägliches Hallel (Ps 146-150)
 Hallel Institute, Non-Profit-Organisation im Staat New York (USA)

Siehe auch:
 Halleluja
 Halāl